

Cinema 
Quel nano infame (Little Man) – film del 2006 diretto da Keenen Ivory Wayans

Musica 
Little Man – singolo del 1999 di Alan Jackson
Little Man – singolo del 2000 di Sia
Little Man – singolo del 1966 di Sonny & Cher
Little Man – album del 2006 dei Pineapple Thief